This Means War (álbum de Attack Attack!)
This Means War! - álbum de estúdio da banda Petra
Guerra É Guerra, filme com Chris Pine

Desambiguação